Cernunnos, een Keltische godheid
Gehoornde God (wicca), in wicca de mannelijke tegenhanger van de Drievoudige Godin